Zeier ist der Familienname der folgenden Personen:

 Andreas Zeier (1799–1869), norwegischer Politiker
 Andreas Zeier Cappelen (1915–2008), norwegischer Jurist und Politiker der Arbeiderpartiet
 Eric Zeier (* 1972), amerikanischer American-Football-Spieler
 Franz Zeier (1923–2011), Schweizer Papierkünstler und Buchbinder
 Hans Zeier (* 1898), Schweizer Skisportler
 Kalle Zeier (* 1983), deutscher Fusionmusiker
 Muz Zeier (1929–1981), Schweizer Jazz Posaunist, Kunstmaler und Bildhauer
 Otto Zeier (1898–1960), Schweizer Architekt

Siehe auch:

 Zeiher
 Zeyer
 Zeyher